Ratchet & Clank – serie di videogiochi
 Ratchet & Clank – primo videogioco della serie
 Ratchet & Clank – film d'animazione basato sulla serie
 Ratchet & Clank – remake del primo videogioco della serie